Matache ist der Familienname folgender Personen:

 Delia Matache (* 1982), rumänische Sängerin, Schauspielerin und Teil der Jury bei X Factor
 Florin Matache (* 1982), rumänischer Fußballspieler